Río Deva puede referirse a:

Cauces fluviales

en España 
 Río Deva, río que transcurre por Cantabria y Asturias;
 Río Deva, río que transcurre por Guipúzcoa;
 Río Deva, afluente del río Miño por su margen izquierda, transcurre por la provincia de Orense;
 Río Deva, afluente del río Miño por su margen derecha, transcurre por la provincia de Pontevedra;
 Río Riodeva, afluente de la margen izquierda del río Guadalaviar -como se le llama en Aragón, o Turia, como se le llama en Valencia-, río de la provincia de Teruel, Aragón.

en Mesopotamia 
 río Deva'''.

Divisiones administrativas 
 Riodeva (C.P. 44133), municipio de la Comarca de Teruel.